Duncan Hunter kan syfta på:

 Duncan D. Hunter, amerikansk politiker
 Duncan L. Hunter, amerikansk politiker